«Га́гра» — абхазский футбольный клуб, базирующийся в городе Гагра. Выступает в высшем дивизионе чемпионата Абхазии. Основан в 2006 году.

Достижения 
 Чемпион Абхазии — 3 раза (2006, 2010, 2012).
 Серебряный призёр — 8 раз (2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2018, 2018/19).
 Бронзовый призёр (2016).
 Обладатель Кубка Абхазии — 6 раз (2009, 2011, 2012, 2013, 2018, 2020).
 Финалист Кубка Абхазии — 6 раз (2006, 2007, 2008, 2010, 2016, 2017).
 Обладатель Суперкубка Абхазии — 5 раз (2007, 2011, 2012, 2013, 2019).
 Финалист Суперкубка Абхазии — 5 раз (2009, 2010, 2014, 2020, 2021).

Первая команда в Абхазии, которая сделала хет-трик — в течение одного 2012-го календарного года были выиграны чемпионат, Кубок и Суперкубок Абхазии.

Стадион 
Домашним стадионом клуба является Стадион имени Даура Ахвледиани, вместимость которого составляет 1500 мест.

Известные игроки

Ссылки 
 Футбольный клуб «Гагра» лидирует по итогам шестого тура чемпионата Абхазии по футболу

Футбольные клубы Абхазии